AAJ Blois (de l'acrònim en francès dAssociation Amicale de la Jeunesse), club de futbol de la ciutat de Blois, a França
 American Alpine Journal, revista especialitzada en alpinisme
 All About Jazz'', lloc web dedicat al jazz
 Aaj també significa avui en urdú, com ara a AAJ News''', cadena de televisió del Pakistan